Karabag steht für:

 Karabag (Fahrzeughersteller), deutscher Hersteller von Elektroautos
 (unbelegte) Schreibweise von Bergkarabach

Siehe auch:
 Karabagh
 Qarabağ Ağdam